Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Haldir – wódz Haladinów
 Haldir – elf